The Little Girl Next Door – cortometraggio del 1912 diretto da J. Searle Dawley o da Ashley Miller
The Little Girl Next Door – cortometraggio del 1912 diretto da Lucius Henderson
The Little Girl Next Door – film del 1916 diretto da Richard Foster Baker e M. Blair Coan
The Little Girl Next Door – film del 1923 diretto da W. S. Van Dyke (remake del film del 1916)

Note